Фонтиш (Абрантиш) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Фонтиш (Санта-Марта-ди-Пенагиан) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.